El Torneig de 's-Hertogenbosch 2017, oficialment conegut com a Ricoh Open 2017 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de juny de 2017 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

El tennista luxemburguès Gilles Müller va continuar millorant la seva millor temporada amb el segon títol de l'any i de la seva carrera. Aquesta final va esdevenir la més vella tenint en compte els edats dels dos rivals, 34 per Müller i 38 per Ivo Karlovic, des de l'any 1977 a Hong Kong entre Ken Rosewall (42) i Ilie Nastase (30). L'estoniana Anett Kontaveit va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial

Referències 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017